Micheldorf peut faire référence à :
 Micheldorf, commune autrichienne du district de Sankt Veit an der Glan, en Carinthie ;
 Micheldorf in Oberösterreich, bourg autrichien du district de Kirchdorf an der Krems, en Haute-Autriche.